Sauerbrunn ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden, Orte:
 Bad Sauerbrunn, Gemeinde und Kurort im Burgenland
 Sauerbrunn (Gemeinde Wiesen), Ortsteil der Gemeinde Wiesen, Bezirk Mattersburg, Burgenland
 Sauerbrunn (Gemeinde Stainz), ein Gebiet im Westen von Marhof, Gemeinde Stainz in der Steiermark
 Sauerbrunn (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim), Ortschaft von Pöls-Oberkurzheim, Bezirk Murtal, Steiermark
historisch:
 Sauerbrunn (Waldsassen), ehemaliger Ortsteil von Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth, Oberpfalz
 Szczawina, Ortsteil der Gemeinde Bystrzyca Kłodzka in Polen (deutsch Neubrunn, älter Sauerbrunn)
 Rogaška Slatina, Kleinstadt und Gemeinde in Slowenien (deutsch Rohitsch-Sauerbrunn)

Baulichkeiten:
 Schloss Sauerbrunn, bei Pöls in der Steiermark
 Erzherzog-Johann-Quelle, in Sauerbrunn, bei Stainz in der Steiermark

Sauerbrunn, Personen: 
 Becky Sauerbrunn, Verteidigerin der US-amerikanischen Fußballnationalmannschaft

Siehe auch:
 Sauerbrunnen
 Sauerbronn